Лас Таблас има више значења:

 Лас Таблас (Бехукал де Окампо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Таблас (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Таблас (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Таблас (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Таблас (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Таблас (Тлавак), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Лас Таблас, Леон (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Таблас, Лос Гереро (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Таблас (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Таблас (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Таблас (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Таблас (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Таблас (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Таблас (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Таблас (Запотлан дел Реј), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Таблас, Лас Таблас Сан Хосе (Тескалтитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Таблас (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Таблас (Коавајана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Таблас (Чукандиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Таблас (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Таблас (Уирамба), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Таблас, Лас Таблитас Потрерос (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Таблас (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Таблас (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Таблас (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Таблас (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Таблас (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лас Таблас (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Таблас (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Таблас (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Таблас (Санта Марија де ла Паз), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику